Ха-Тиква:
 Ха-Тиква — гимн государства Израиль;
 Ха-Тиква — израильская политическая партия.